«МУЗ-ТВ» (наименование СМИ — МУЗ, с 2000 по 2008, с 2010 по 2015 и с 2018 по 2021 год использовалось стилизованное написание — «МYЗ-ТВ») — российский федеральный музыкальный телеканал. Объём музыкального вещания составляет 75 % русских и 25 % зарубежных видеоклипов. 

В 2010—2012 годах «Муз-ТВ» вещал в формате молодёжного развлекательного телеканала о популярной культуре в кабельных, спутниковых и эфирных сетях. После ребрендинга 16 сентября 2012 года в 12:00 «Муз-ТВ» «переехал» на новую частоту, поменяв концепцию обратно на «музыкальную». В этот момент на его «старых» частотах (в том числе всех аналоговых эфирных) появился новый телеканал «Ю». А с декабря того же года «Муз-ТВ» стал снова эфирным, получив позицию во втором мультиплексе.

С 1996 по 2012 год учредителем и вещателем телеканала являлось ЗАО «ТВ Сервис», а с 2012 года им выступает ООО «Муз-ТВ Операционная компания».

История

1996—2000 годы: основание телеканала 
Телеканал начал вещание 1 мая 1996 года. Изначально он был основан скорее в политических, чем в развлекательных целях. Перед новыми президентскими выборами телеканал был переполнен призывами голосовать за Ельцина: «Голосуй, или проиграешь». В рамках этой акции с 1 мая по 1 июля 1996 года распространялся по сети вещания «Пятого канала» с его логотипом в России в утреннее (с 8:00 до 12:55) и ночное время (с 1:00 до 3:00). «Муз-ТВ» изначально являлся сугубо музыкальным телеканалом, но со временем, в начале-середине 2000-х годов значительно расширил рамки эфира, добавив в сетку вещания разнообразные программы развлекательного характера, не имеющие отношения к музыке.

В начальный период работы, помимо музыкальных клипов, эфир телеканала «Муз-ТВ» включал в себя программу «Клипомания» и музыкальные программы из блока «MTV Europe», впоследствии прекратившие существование. Основой эфира телеканала была программа «Наше», в которой показывались, по утверждению её авторов, «самые свежие, самые модные и самые зажигательные клипы российских исполнителей». Кроме этого, в эфире транслировалась часть личной коллекции видеоклипов продюсера Бориса Зосимова, которые продолжали показывать на «Муз-ТВ» даже тогда, когда их владелец уже работал на конкурирующем канале, а также (в больших количествах, с конца 1990-х по середину 2000-х и в конце 2000-х годов) — российские музыкальные клипы, за показ которых были заплачены деньги.

В те годы телеканал принадлежал структурам Сергея Лисовского (Premier SV, Rise LIS’S). С лета 1998 года 70 % акций Муз-ТВ принадлежали холдингу «Альфа-ТВ» с участием «Альфа-банка» (25 %), агентства Premier SV (25 %) и Story First Communications (50 %). Агентство Premier SV также осуществляло продажу рекламного времени на канале.

Изначально «Муз-ТВ» вещал в период с 7:00 до 11:00 и с 19:00 до 3:00 — по будням и с 9:00 до 14:00 и с 19:00 до 3:00 по выходным — вещание в таком режиме, по утверждению редакции телеканала, позволяло сконцентрироваться на охвате всего востребованного среди молодёжи эфирного времени. С 9 июня по 14 августа 1997 года телеканал на 51 ТВК в Москве вещал совместно с телеканалом «2х2», который вещал в период дневного перерыва основного вещателя (с 11 до 19 часов по будням и с 14 до 19 часов по выходным), при этом в печатных телепрограммах указывались только передачи, непосредственно подчинявшиеся Муз-ТВ.

С 14 ноября 1999 года телеканал начал своё круглосуточное вещание, изначально ограниченное территорией Москвы. Спустя три месяца (14 февраля 2000 года) круглосуточное вещание телеканала было распространено на все остальные регионы распространения его сигнала.

2000—2002 годы: первый ребрендинг 
14 февраля 2000 года телеканал провёл глобальное обновление эфира: изменилось графическое оформление, разработанное тогдашним арт-директором канала Антоном Ненашевым (разработка нового оформления началась ещё в июне 1999 года), а также появились новые программы и ведущие. Запущена в эксплуатацию первая версия официального сайта телеканала. «Муз-ТВ» стал позиционировать себя как «национальный музыкальный телеканал» и в отличие от телеканала «MTV Россия», пользовавшегося популярностью у молодёжи и обращённого скорее к этой категории зрителей, ориентировался на более взрослую телеаудиторию. К числу известных ви-джеев, работавших в эфире телеканала в те годы, относятся главным образом Ирина Юдина, появлявшаяся в эфире под псевдонимом Аврора, и Александр Пряников, а также: Василий Куйбар, Татьяна Плотникова, Лариса Пятницкая (более известная под именем Белка), Дмитрий Широков, Дарья Субботина, Маша Малиновская, Оскар Кучера.

В этот же период прошло полное переформатирование музыкального эфира, подразумевающее под собой более жёсткую сегментацию транслируемых клипов в эфире. Так, в послешкольные часы показывались видеоклипы групп и исполнителей, востребованных среди молодёжи, в прайм-тайм шли исполнители, популярные у более взрослой аудитории, а ночь была отдана под показ диджейских сетов или записей концертов зарубежных музыкантов и певцов.

В период с 27 августа по 6 сентября 2000 года вещание Муз-ТВ в Москве и Московской области не осуществлялось из-за пожара на Останкинской телебашне. С 6 сентября трансляция канала была возобновлена в обычном режиме, так как к тому моменту уже удалось протянуть фидеры на башне.

В октябре 2000 года телеканал получил премию «ТЭФИ» за своё эфирное оформление в номинации «Телевизионный дизайн». Годом позже, в 2001 году, за то же оформление «Муз-ТВ» был вручён специальный приз жюри фестиваля PROMAX&BDA.

2002—2008 годы: эпоха Игоря Крутого 
В июне 2002 года телеканал перешёл в собственность холдинга Игоря Крутого «АРС рекордс». В 2007 году 75 % акций телеканала перешли в собственность Алишера Усманова, 25 % остаются в активе «АРС».

9 сентября 2002 года Муз-ТВ сменил логотип в третий раз.

На фоне перехода телеканала к Игорю Крутому его наполнение наиболее кардинально изменилось, перейдя от музыки и музыкальных передач в сторону авторских развлекательных программ, телеигр и шоу собственного производства, иногда разбавлявшихся мультфильмами советского производства для детей и советскими детскими и молодёжными фильмами. Среди запущенных программ периода 2000-х годов отдельного упоминания заслуживают информационные программы «PRO-Новости», «PRO-Обзор» и «Zoom» с Василием Куйбаром, юмористическое шоу «Бардачок», телеигры «Натуральный обмен», «Алфавит», «Следующий!», «Три обезьяны», «Пень-колода», а также линейка программ о личной жизни российских звёзд эстрады: «Love Story» (совместный проект «Муз-ТВ» и Love Radio, в рамках которого рассказывали свои истории любви известные персоны российского шоу-бизнеса), «Напросились» (экскурсии по домам или квартирам знаменитостей) и др. Одно время в середине 2000-х годов на «Муз-ТВ» (как и на «MTV Россия») также транслировались аниме. Музыкальный эфир во времена Крутого был заточен под раскрутку российских и в меньшей степени — зарубежных исполнителей.

Широкий общественный резонанс вызвали пять программ «Муз-ТВ»: наследник выходившего ранее на «MTV Россия» анти-хит-парада «Shit-парад» под названием «Пип-парад» (тогдашний спикер Госдумы Российской Федерации Геннадий Селезнёв выражал возмущение относительно резкой критики в эфире песен Николая Баскова), «В гостях у Масяни» (создатель персонажа Олег Куваев подал на телеканал в суд за незаконное использование мультяшной героини в своём эфире и в конечном итоге выиграл дело), «Деньги не пахнут» с Романом Трахтенбергом (зрители и российская общественность были шокированы концепцией передачи в которой ведущий публично заставлял добровольцев из молодёжи делать непристойные с точки зрения морали вещи — от поедания просроченных продуктов до выхода на улицу нагишом), а также «Блондинка в шоколаде» (видеодневник из жизни Ксении Собчак, сформировавший её репутацию как светской львицы, по факту трансляции которого группа патриотически настроенных активистов призывала Роспечать лишить телеканал лицензии на вещание), «Кухня Муз-ТВ» (концептуальное шоу о внутренней «кухне» канала, показ изнанки телепроизводства на Муз-ТВ, неудачных дублей и ляпов; инновационная концепция проекта в режиме субъективной камеры, методы съёмки и монтажа стали на многие годы ориентиром при создании различных программ и реалити-шоу на российском телевидении).

С начала 2003 по 2009 год на телеканале в музыкальных блоках работали SMS-чат и собственный сервис заказа мелодий на мобильные телефоны. В ноябре 2009 года Федеральная антимонопольная служба призвала «Муз-ТВ» убрать с экрана все рекламные плашки подобного содержания (в итоге телеканал подчинился этому требованию).

С июня 2003 года телеканал проводит премию в сфере популярной музыки — «Премия Муз-ТВ».

1 сентября 2005 на канале вновь происходит смена логотипа. 11 сентября 2006 года логотип и оформление поменялись в пятый раз.

В ноябре 2006 года по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины телеканал «Муз-ТВ» был исключён из списка телеканалов, разрешённых для ретрансляции в кабельных сетях, поскольку авторские права на музыкальные произведения, приобретаемые и показываемые каналом, не распространялись на территорию Украины, что нарушает действующее законодательство страны, однако множество кабельных операторов городов Украины продолжали транслировать «Муз-ТВ» до 2010 года. По состоянию на апрель 2019 года, «Муз-ТВ», как и все без исключения российские федеральные телеканалы, не входит в официальный список адаптированных на Украине телеканалов, одобренных Национальным советом для ретрансляции в кабельных сетях.

2008—2010 годы: Рубен Оганесов 
18 сентября 2008 года телеканал произвёл обновление телеэфира: изменился логотип, межпрограммные заставки и появились новые программы. Фактически в этот период (до сентября 2009 года) канал управлялся менеджерами с родственного спортивного канала 7ТВ: в руководящем составе были председатель совета директоров и гендиректор Рубен Оганесов и заместитель гендиректора Климент Колосов. Автором нового визуального оформления выступил сотрудник Арт-департамента этого же спортивного канала Артём Куренков. Среди премьер сезона снова по большей степени были программы развлекательного характера: «Битва за респект», «ИГОГО», «Туба-туба», «Самородки», «Кризис-Шмизис» и другие. В следующем сезоне эфир дополнился программами «Мафия», «Крокодил», «Скорая модная помощь», «Наши в Лас-Вегасе», «Жена напрокат». Музыкальным форматом канала в те годы являлись хиты мировых и российских чартов.

2010—2012 годы: молодёжный развлекательный канал 
С 21 апреля 2010 по 16 сентября 2012 года у телеканала было поясное вещание. С того же года, когда телеканал начал именовать себя как «МУЗ» и позиционироваться как молодёжный канал о популярной культуре, наметилась тенденция к увеличению в эфире немузыкальных программ, предназначенных для молодёжной аудитории: «Топ-модель по-американски», «Топ-модель по-русски», «Косметический ремонт», «Косметический ремонт. Русская версия», «Мама, я женюсь!» и др. В эфире Муз-ТВ того периода шли повторы телесериалов, ранее транслировавшихся на других каналах («Друзья», «Зачарованные», «Кто в доме хозяин?», «Тайный дневник девушки по вызову» и другие).

В июле 2010 года завершена сделка по объединению телевизионных активов «Медиа-1» и «АФ Медиа Холдинг» и образован новый холдинг «ЮТВ», куда входят каналы «Муз-ТВ» и «7ТВ» (позже — «Канал Disney», ныне — «Солнце»).

30 января 2012 года появилась информация о том, что телеканал требует $1,8 млн с американской компании New Wave Entertainment. Согласно этим сообщениям, на «Премии Муз-ТВ 2011» одним из главных гостей должна была стать Леди Гага. В качестве аванса американской компании, выступавшей в качестве агента, были заплачены $1,5 млн. Однако, в итоге, поездка исполнительницы в Москву не состоялась.

С 2012 года: возврат к музыкальному формату

2012—2021 
26 июля 2012 года руководство телеканала объявило о его преобразовании в новый молодёжный канал «Ю». Гендиректор «Муз-ТВ» Андрей Димитров объяснил необходимость перезапуска тем, что к тому времени музыкальный контент в эфире телеканала «уже давно занимал незначительное место». К примеру, за первые пять месяцев 2012 года популярными программами стали «Топ-модель по-русски», «Зачарованные», «Адская кухня» и «10 поводов влюбиться». В то же время «ЮТВ Холдинг» не стал отказываться от бренда «Муз-ТВ». Уже в начале августа на спутнике «Экспресс MD1» (80° в. д.) началось тестовое вещание новой версии «Муз-ТВ». В тестовой версии шли только клипы. Логотип телеканала был тогда белым (он использовался в программе «Муз-Заряд»), после окончания тестового вещания круги на логотипе стали разноцветными, как в эфирной версии. Официальный переход с эфирного на кабельное вещание состоялся 16 сентября в 12:00. Появились множество программ и музыкальных блоков, многие из которых перешли из эфирной версии на новую, а некоторые вернулись в эфир. Но уже 14 декабря того же года, получив позицию во втором мультиплексе, телеканал сам вернулся в эфир.

В отличие от первоначального формата вещания, теперь на канале работают по преимуществу только «звёздные» лица, а не собственные постоянные телеведущие, как это было ранее. Генеральный директор Арман Давлетьяров рассказывал об этом следующим образом в 2014 году:

Да, на «Муз-ТВ» работают только звёздные ведущие, а это является показателем профессионализма и высокого уровня канала. Только на «Муз-ТВ» звёзды становятся ближе к зрителям, рассказывают о музыкальных новинках и делятся своими музыкальными предпочтениями. Например, группа «Градусы» и «Дискотека Авария» ведут «Муз-ТВ чарт». Светлана Бондарчук — «Hello! чарт», а Нюша и Влад Соколовский — ведущие «Русского чарта». Кроме того, Митя Фомин ведёт «ClipYou чарт», DJ Smash представляет NRJ Chart, Яна Рудковская рассказывает о хит-параде детско-подростковых музыкальных клипов в «Детской десятке», популярный среди молодёжи интернет-блогер Айза Долматова недавно стала ведущей «Неформат чарта». Виктория Лопырёва делится своими музыкальными вкусами со зрителями в «Fashion чарте». Лера Кудрявцева, Отар Кушанашвили, Артём Шалимов и Рита Че — ведущие прямого эфира в «Партийной зоне». Самый востребованный дизайнер Игорь Гуляев — ведущий модной программы «Икона стиля».

В честь своего 20-летия, двадцатого числа каждого месяца 2016 года, телеканал показывал архивные программы разных лет. В октябре 2016 года было объявлено, что «Муз-ТВ» будет продавать рекламодателям аудиторию «все 18-44 лет».

8 сентября 2018 года произошла смена логотипа и графического оформления канала.

17 октября 2018 года телеканал перешёл на вещание в формате 16:9.

1 ноября 2018 года телеканал вернулся к практике поясного вещания, запустив трансляцию по орбите «+7» (Владивостокское время). 16 января 2019 года дополнительно были запущены ещё две орбиты вещания телеканала — «+2» (Екатеринбургское время) и «+4» (Красноярское время). Тем самым, на канале восстановлены те часовые дубли, которые вещались с 21 апреля 2010 года по 16 сентября 2012 года.

В честь своего 24-летия (2020 год) «Муз-ТВ» организовал 24-часовой марафон клипов. Каждый час был посвящён одному году вещания канала. В эфире показывались видеоработы с 1997 по 2020 год.

С 2021 года 
В январе 2021 года генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров сообщил, что покидает свою должность. Его преемником стал бывший генеральный директор «ТНТ Music» Захар Бабин.

В честь 25-летия канала каждое 25 число месяца (март, апрель, май и июль) проводился 25-часовой марафон клипов под названием «Клипортация. 25 лет за 25 часов», всего было четыре марафона клипов.

С сентября 2021 года телеканал активно начал подвергать цензуре все моменты в видеоклипах и в текстах песен, связанные с алкоголем, табакокурением, поцелуями в кадре, неприличными жестами, и ненормативной лексикой на русском и английском языках — «заглушаются» спецэффектами без звука в видеоклипах, reverse (задом наперед слово) и skretch на концертах Муз-ТВ. С ноября 2022 года также «заглушаются» слова мир и война.

1 ноября 2021 года произошёл очередной ребрендинг телеканала. Цветовое оформление канала сменилось с фиолетово-оранжевого на розово-сиреневое, а вместо шрифта Helios стал использоваться Montserrat. Также завершилась «эпоха» кругов, долгое время использовавшихся в логотипе. Новый логотип представляет собой 3 иконки «Play», а стилистическим элементом эфирной графики стала стрелка вправо с закругленным концом, которая, по словам дизайнеров, разработавших новый концепт графики канала, показывает, что «всё бесконечно движется вперёд».

В 2022 году «МУЗ-ТВ», по данным Mediascope, показал самое высокое время смотрения за последние 10 лет в большинстве ключевых аудиторий и вошёл в топ-5 федеральных каналов по приросту времени смотрения в 2022 году, которое увеличилось на 8%. Также телеканал улучшил качество картинки и отреставрировал более 300 клипов из своей «золотой коллекции», запустил больше 15 программ собственного производства и провёл семь концертов с прямой трансляцией. Кроме того, был запущен ряд программ за счёт коллабораций с крупнейшими радиостанциями и стриминговыми площадками.

Штаб-квартира 
В 1996—2010 годах редакции и студии телеканала располагались в телецентре «Останкино» (АСК-3). В 2010—2015 годах, после образования «ЮТВ Холдинга», «Муз-ТВ» наряду с ещё существовавшим тогда телеканалом из того же холдинга «7ТВ» размещался на бизнес-центре «Даниловские мануфактуры» (переезд «Муз-ТВ» из телецентра «Останкино» проходил постепенно, начиная с ноября 2009 года). С 2015 года «Муз-ТВ» располагается на Ольховской улице, д. 4, корп. 2.

Вещание 
Телеканал доступен в пакетах всех операторов спутникового и кабельного вещания и в составе второго мультиплекса цифрового телевидения России (обязателен к распространению). Телеканал распространяется также в кабельных и спутниковых сетях иностранных государств (в неизменном или адаптированном виде, в соответствии с локальным законодательством).

Аналоговое эфирное вещание (до 3 июня 2019) 
 Ачинск — 57 ТВК

Интернет-вещание 
Телеканал также вещает в Интернете на официальном сайте канала. Онлайн-трансляция телеканала предоставлена видеопорталом YouTube.

Премия Муз-ТВ 

С 5 июня 2003 года вручается «Премия Муз-ТВ» за достижения в популярной музыке.

Пятёрки претендентов по каждой номинации формируются на основании решения Экспертного совета. Затем проводится голосование на сайте премии.

Церемония вручения проходит в СК «Олимпийский» с участием номинированных артистов и приглашённых звёзд. Среди них бывали и иностранные исполнители: US5, Tokio Hotel, 50 Cent, 30 Seconds to Mars, Christina Aguilera, Pussycat Dolls, Jennifer Lopez, Katy Perry, Flyleaf, Dan Balan, Anastacia, The Exies, Craig David, Arash, PSY.

Программы телеканала

Музыкальные блоки

Чарты и рейтинги

Другое программное наполнение 
 Консервы — лучшие клипы, возглавлявшие хит-парады прошлых лет.
 Лига свежих клипов — подборка из новинок эфира.
 Прогноз по году — следи за подсказками на экране и угадывай год клипа.
 МУЗРаскрутка — реальный шанс попасть в ротацию канала.
 PROНовости — все самые горячие новости за день
 PROНовости. Лучшее (до мая 2021 года — PROОбзор) — все самые горячие новости за неделю.
 PROКлип — звезда рассказывает о секретах и съёмках клипа.
 10 самых — хит-парад звёзд шоу-бизнеса.
 Приехали! — передача о путешествиях.
 МузГорДвиж — проект-афиша о самых актуальных событиях индустрии развлечений по всей стране на ближайшие две недели.
 Битва поколений (с 17 сентября по 19 ноября 2022 года) — музыкальное телешоу, в котором мэтры российской эстрады сражаются с молодыми исполнителями.
 Хит-Сториз - история съёмок одного хита.

Архив программ

Разное 
До 2022 года «МУЗ-ТВ» не транслировал программы и трансляции общественно-политического характера, в том числе и с участием президента России (кроме его новогоднего обращения и минуты молчания).

 18 марта 2022 года с 15:40 до 16:30 телеканал провёл прямую трансляцию концерта-митинга «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проводившийся на Московском стадионе «Лужники». Ведущими концерта были Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. В концерте принимали участие Полина Гагарина, Олег Газманов, Василий Герелло и группа «Любэ». Трансляция, подготовленная к эфиру медиахолдингом ВГТРК, демонстрировалась не полностью из-за технического сбоя и была оборвана в начале речи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Виджеи 

 Анжелика Пушнова — PROНовости/PROНовости.Лучшее
 Даниил Данилевский — PROНовости/PROНовости.Лучшее
 Артём Шалимов — Топ чарт Европы Плюс
 Дмитрий Красилов — Приехали (тревел-шоу)
 Анастасия Вознюк — 10 самых
 Настя Негода — МузГорДвиж
 Звёзды российской сцены — чарты телеканала

Бывшие виджеи 

 Азия (Анастасия Цыденова)
 Александр Бедарев
 Алексей Чумаков
 Алиса Лобанова
 Альбина Джанабаева
 Alex Dee (Алексей Дымарский)
 Maxxx (Максим Недолечко)
 Аврора (Ирина Юдина)
 Александр Белоусов — создатель и ведущий проекта «Кухня».
 Александр Дульщиков
 Александр Пряников
 Александр Сирадекиан
 Алексей Куличков — ведущий программы «Лаборатория чувств».
 Алексей Чадов — ведущий программы «PROКино».
 Алиса Селезнёва
 Андрей Григорьян (GREG)
 Андрей Разыграев
 Андрей Чорный
 Анна Овандо
 Анна Семёнова
 Анфиса Чехова (Александра Корчунова)
 Арина Махова
 Арина Перчик
 Артём Абрамов
 Арчи (Артур Цветков)
 Аслан Ахмадов
 Ася Калясина
 Беата Ардеева
 Белка (Лариса Пятницкая)
 Борис Моисеев
 Василий Куйбар — первый ведущий программы PROНовости (2000—2005)
 Вера Боксер
 Виктория Лопырёва
 Влад Копп
 Влад Лехов — с 2005—2009 ведущий программ Zoom, FAQ.
 Влад Соколовский
 Владимир Тишко
 Андрей (Гарик) Харламов
 Давид Геворков
 Дарья Субботина
 Дарья Филиппова
 Дмитрий Суховей
 Дмитрий Широков
 Дмитрий Штофф (Штоффенков)
 Елена Пономарёва
 Елена Темникова — ведущая программы «Реальная любовь».
 Женя Агабеков
 Женя Малахова
 Ирина Лесова
 Ирина Миронова
 Ирина Пудова
 Катя Кандалина
 Катя Срывкова (Рыжая)
 Константин Трофимов (Кест) — ведущий утреннего шоу.
 Кристина Кейта
 Кристи КРАЙМ
 Кристина Руденькая
 Ксения Мерц
 Ксения Назарова
 Ксения Собчак
 Леонид Закошанский
 Лера Кудрявцева
 Лёха Албутов (ушёл на A-One)
 Лиза (Елизавета Бразис)
 Липа Тетерич
 Макс Данилов
 Максим Василенко
 Максим Черницов
 Мария Кожевникова
 Константин Тарасюк
 Маша Казакова
 Марина Садкова (Маша Малиновская)
 Маргарита Челмакова (Рита Че)
 Миша Рольник
 Надежда Игошина (Ангина)
 Надежда Родионова
 Наталья Абрамова
 Николай Ковбас
 Анна (Нюша) Шурочкина
 Оксана Устинова
 Олег Перов
 Ольга Шелест
 Евгений Боголюбов (Оскар Кучера)
 Отар Кушанашвили
 Павел Верхов
 Павел Воля
 Павел Пудан (Профессор Пуданс)
 Пашу
 Пётр Листерман
 Пётр Фёдоров
 Рамаз Чиаурели
 Рената Литвинова
 Рома Жёлудь
 Роман Пашков
 Роман Горбунов (Трахтенберг)
 Руслан Тагиев
 Рустам Солнцев (Калганов)
 Светлана Бондарчук
 Святослав Савченко (Савва) — ведущий утреннего шоу
 Сергей Зверев
 Татьяна Плотникова
 Таша Боксер
 Тая Катюша
 Тимур Батрутдинов
 Тимур Керимов (Тимур Родригез)
 Тимур Соловьёв
 Тинатин (Тина) Канделаки
 Татьяна Романенко (Тутта Ларсен)
 Ульяна Цейтлина
 Федя Мега Драйв
 Юлия Борисова
 Юлия Грицук
 Юрий Однопозов
 Юрий Пашков (ушёл на MTV Россия)

Гимн «Муз-ТВ с тобою» 
В 2002 году появился клип «Муз-ТВ с тобою», в котором пели: Сливки, Премьер-министр, Отпетые мошенники, Руки вверх!, Гости из будущего, Андрей Губин, Hi-Fi, Иванушки International, Кристина Орбакайте, Аврора, Алиса Селезнёва, Василий Куйбар, Дмитрий Широков, Дарья Субботина. В октябре 2011 года в честь 15-летия Муз-ТВ появилась обновлённая версия гимна. В записи песни и съёмках клипа приняли участие звёзды российского шоу-бизнеса: Вера Брежнева, Митя Фомин, группа A'Studio, Ани Лорак, Анна Семенович, группа Блестящие, Нюша, Лера Кудрявцева, группа Банд'Эрос, Марта, Сергей Лазарев, Слава и Дима Билан.

Руководство

Арт-директора 
 Виктор Азеев (1996—2000)
 Антон Ненашев (2000—2001)
 Варвара Титова (2013—2021)
 Наталья Разуваева (с 2021 года)

Генеральные директора 
 Дмитрий Паппе (1996—1999)
 Андрей Косогов (1999—2000)
 Рубен Оганесов (2000—2002, 2007—2009)
 Лариса Нескороженкова (2002—2004)
 Наталья Комарова (2004—2007)
 Андрей Димитров (2009—2013)
 Арман Давлетяров (2013—2021)
 Захар Бабин (с 2021 года)

Генеральные продюсеры 
 Дмитрий Маматов (1999—2000)
 Булат Акунов (2000—2002)
 Вячеслав Кормильцев (2002—2005)
 Ирина Миронова (2005—2006)
 Игорь Мишин (2010)
 Глеб Алейников (2010—2012)

Председатели Совета директоров 
 Вячеслав Кормильцев (до 2007)
 Рубен Оганесов (2007—2009)

Исполнительный продюсер 
 Владислав Савинов (2005—2008)

Директор по работе с артистами 
 Николай Попов (2011—2021)

Коммерческие директора 
 Арсен Григорян (2000—2002)
 Артём Вагин (2002—2003)
 Олеся Нирская (2003—2008)
 Александра Веселова (2008—2010)
 Виолетта Зубкова (2010—2012)
 Елизавета Ванжула (2012—2021)

Музыкальные оформители 
 Сергей Педченко (2000—2002, 2008—2010)
 Александр Салоид (2010—2013)

С 1996 по 2000 год и с 2002 по 2008 год в заставках телеканала и его передач широко применялись саундтреки, взятые из американских звуковых библиотек (например, Abaco), а также другие известные мелодии (как Sinead O'Connor with MC Lyte — I Want Your Hands on Me).

Программные директора 
 Борислав Володин (2000—2006)
 Ольга Молоствова (2012—2014)
 Андрей Разыграев (2014—2021)
 Елена Кублякова (с 2021 года)

Директора департамента информационных программ 
 Карина Ли (н.в.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала «Муз-ТВ»

Телеканалы, запущенные в 1996 году
Телеканалы России
Телеканалы на русском языке
Круглосуточные телеканалы
Телекомпании России
Музыкальные телеканалы
Коммерческие телеканалы России
Спутниковые телеканалы России
Второй мультиплекс цифрового телевидения России